Blakey ist der Familienname folgender Personen:

 Art Blakey (1919–1990), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 G. Robert Blakey (* 1936), US-Jurist
 Ken Blakey (* 1947), US-amerikanischer Kameramann
 Ronald C. Blakey (* 1945), US-amerikanischer Geologe

Siehe auch:
 Blaikie
 Blake
 Blakey Tor